Григо́рий Богдано́вич:
Богданович, Григорий Григорьевич (род. 1949) — советский и российский шахматист.
Богданович, Григорий Павлович (Ардаров; 1888—1956) — русский советский актёр, режиссёр.
 Богданович, Григорий Иосифович (1914—2003) — железнодорожник, Герой Социалистического Труда.